Het 27ste wereldkampioenschap handbal voor vrouwen vindt plaats in december 2025 in Duitsland en Nederland.

Gekwalificeerde landen

Speelsteden

Zie ook
 Wereldkampioenschap handbal mannen 2025

Referenties

Handbal in 2025
Sport in Nederland
Sport in Duitsland
2025
Vrouwenhandbal